Pogorzel (Ermland-Mazurië) - dorp in woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen
 Pogorzel (district Mińsk) - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen
 Pogorzel (district Sokołów) - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen
 Pogorzel (gmina Celestynów) - dorp in Otwock County in woiwodschap Mazovië, Polen
 Pogorzel (gmina Osieck) - dorp in Otwock County in woiwodschap Mazovië, Polen
 Pogorzel (district Mława) - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen
 Kolonia Pogorzel - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen
 Nowa Pogorzel - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen